La liste des villes ayant accueilli le grand départ du Tour de France présente, par année, les villes dans lesquelles a été lancé le départ de la course de cyclisme sur route du Tour de France.

Liste (1903-2023)

Carte

Notes et références

Articles connexes 

 Dernière étape du Tour de France
 Villes-étapes du Tour de France

Ville-étape du Tour de France
villes ayant accueilli le grand départ